Oswaldo Duncan de Aguirre (Rio de Janeiro,  — , ) foi um karateca, judoca, escritor e professor de educação física brasileiro. 

Foi professor da cadeira de karatê da Faculdade de Educação Física e Desportos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e um dos pioneiros da modalidade no estado. Foi um dos primeiros faixa pretas shotokan em karatê no Brasil. Foi também juiz da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro e do antigo estado da Guanabara. 

Escreveu inúmeros livros sobre karatê e judô para leigos, todos publicados pela Ediouro.

Livros
 Karatê como Defesa Pessoal (1979)
 Karatê Júnior
 Karatê Sem Mestre para Principiantes (Coleção Artes Marciais)
 Karatê Sem Mestre Adiantado
 Defesa Pessoal para a Mulher (1979)
 Karatê para a Mulher
 Karatê-Katas
 Judô: Luta no Chão
 Judô para Crianças
 Judô para Principiantes

Ligações externas
 Mestre Oswaldo Duncan

Caratecas do Rio de Janeiro
Judocas do Rio de Janeiro
Professores do estado do Rio de Janeiro
Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro